Delhi, New York kan syfta på:
 Town of Delhi, New York – en kommun (township) i Delaware County, New York, se Delhi (kommun), New York
 Village of Delhi, New York –  ort och kommun (village) i Town of Delhi, se Delhi (ort), New York

Se även
 Delhi (olika betydelser)